Zannino ist der Familienname folgender Personen:

 G. Zannino, italienischer Ruderer 
 Ilario Zannino (1920–1996), US-amerikanischer Mobster